Ventus Skyress (versión original Zephyros Phoenix, ゼフィロス・フェニックス, Zefirosu Fenikkusu) es un personaje ficticio de la serie anime Bakugan, Skyress está basada en un Ave Fénix.

Características 
{| class="wikitable"
|-
!Nombre
!Atributo
!Especie
!Poder G
!Cartas de Habilidad
|-
|-
|-
|Ventus Skyress
|*Ventus (Viento)
|Ave Fénix
|720G
|Tormenta de FuegoNobleza Verde Viento ViolentoNobleza Verde Viento Furioso 

|-
|}

Biología 
Ventus Skyress es el Guardián Bakugan de Shun Kazami en el anime. El pertenece a la especie Skyress que viven en el espacio Ventus. Skyress tiene un gran palmo de alas y numerosas y grandes cadenas, en la punta de cada una de sus colas posee plumas de acero. Él es clarividente y puede ver con claridad a través de objetos sólidos; sin embargo, la más característica habilidad de esta especie es la habilidad de revivir. Skyress puede también evolucionar.

Skyress puede aparentemente ejecutar un Viento Triple Cadena: Vientos de Furia para realizar un movimiento devastador junto a otros dos Bakugan del atributo Ventus, los Bakugan que han realizado una Cadena en Adelante son Skyress, Falconeer y Ravenoid.

En el Anime 
Ventus Skyress es el Guardián Bakugan de Shun dada a él por su madre para que cuide de su hijo. Es un Bakugan poderoso tanto física como mentalmente. La Carta de Habilidad más poderosa de Skyress es llamada Nobleza Verde Ultra Viento Violento, que incrementa su poder G en 100 puntos. Skyress puede alcanzar un poder máximo de 980G.

Storm Skyress 
Más tarde, Ventus Skyress evoluciona en Storm Skyress (versión original Zephyros Storm Phoenix, ゼフィロス・ストームフェニックス, Zefirosu Sutōmu Fenikkusu). Skyress posee ahora 480G. Evoluciona cuando Shun reconoce que no puede seguir siendo solitario y que necesita de sus compañeros para ayudarlo en su batalla contra Masquerade. Shun deja caer una lágrima sobre la antigua Carta de Habilidad de Skyress y luego cambia junto con Skyress. Cuando evolucionó, Skyress se convirtió en un Bakugan mucho más grande y poderoso. Su Carta de Habilidad es sustituida por la Carta de Habilidad Tormenta Meteórica Destructora que incrementa su poder G en 200 puntos. Con esta recién-descubierta fuerza Storm Skyress y Shun fueron capaces de derrotar al Legendario Soldado Bakugan Ventus de Vestroia: Oberus.

Características 
{| class="wikitable"
|-
!Nombre
!Atributo
!Poder G
!Cartas de Habilidad
|-
|-
|-
|Storm Skyress
|*Ventus (Viento)
|480G
|Tormenta Meteoro DestructorOnda Delta  DestructoraOnda Destructora Verde Máxima

|-
|}

Véase también 
Bakugan

Personajes de manga y anime